Цоргонь лига 2004/2005 () — 12-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2004/2005
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2004 году
Спорт в Словакии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005